Navigationsstjärnor är ett samlingsnamn på de 57 stjärnor som utnyttjas vid astronomisk navigation. Stjärnorna tillsammans med de astronomiska koordinaterna, deklination och timvinkel (SHA) återfinns i The Nautical Almanac, försvenskat Nautikalalmanackan, vilken används då navigatörens latitud och longitud skall bestämmas. Redan 1802 publicerades navigationsstjärnorna av Nathaniel Bowditch i The American Practical Navigator och har sedan dess varit de stjärnor som använts vid nyttjande av navigationsmetoden.

På norra halvklotet kan Polstjärnan användas för att på ett enkelt sätt bestämma latituden, men den kan inte användas för att bestämma longituden. Polstjärnan räknas därför inte till de egentliga navigationsstjärnorna.

Navigationsstjärnor 
I tabellen är stjärnorna numrerade från väst till öst med minskande timvinkel. Namnen är återgivna som de skrevs i The Nautical Almanac.

Se även 
Astronomisk navigation
Navigation
Sextant

Referenser

Noter

Källor

Externa länkar 
 HM Nautical Almanac Office: Publications
 The Nautical Almanac för 1922 på Internet Archive
 Navigational Star Chart U.S. Naval Observatory (engelska)

Astronomi
Navigation